Краш:
 Краш-моделювання
 Краш — непередбачене завершення роботи програми.
 Краш — несправність комп'ютера. До найчастішого крашу схильний жорсткий диск.
 Краш (сленг; ) — людина, яка дуже подобається, об'єкт насолоди для душі.
 Краш — стан виходу з-під наркотичного сп'яніння таких речовин, як кокаїн або амфетамін. Подібний психічний стан з'являється тільки у наркомана зі стажем, і включає такі симптоми, як депресію, високу дратівливість та відчуття тривоги.
 Креш Бандикут — персонаж однойменної серії комп'ютерних ігор.
 Краш-фетиш — вид сексуального задоволення, яке проявляється при спогляданні, як людина протилежної статі (частіше дівчина) тисне ногами будь-які предмети, продукти харчування чи навіть дрібних тварин.
  (1900 — 1941) — югославський хорватський партизан Народно-визвольної війни Югославії. Народний герой Югославії
 Kraš — хорватська кондитерська фірма.
 Краш — тимчасово створене містечко в Техасі для залізничного шоу.

Див. також 
 
 Краш-тест
 Креш

Примітки 
 https://lifestyle.24tv.ua/hto_takiy_krash_sleng_shho_take_krash_na_molodizhnomu_slenzi_n1267113